Lieser (plaats), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Lieser (rivier in Duitsland), een rivier in Duitsland
Lieser (Oostenrijk), een rivier in Karinthie